Британский стандарт Уитворта (, BSW) - стандарт резьбы в имперских единицах измерения, разработанный и утвержденный Джозефом Уитвортом в 1841 году, а затем принятый в качестве британского стандарта. Фактически, первый в мире национальный стандарт резьбы, лежит в основе многих других стандартов резьбы.

Оригинальная резьба Уитворта (BSW) имела крупный шаг, потому что пределы прочности стали на растяжение в то время были низкими, и резьбы с мелким шагом при затягивании срывались. Около 50 лет она господствовала в британской промышленности, но по мере развития автомобилестроения потребовались резьбы с меньшим шагом, поэтому была разработана мелкая резьба British Standard Fine (BSF), представленная Британской ассоциацией инженерных стандартов в 1908 г. Внедрение стало возможным благодаря тому, что прочность стали к тому времени уже значительно увеличилась.

Описание 

Количество витков на дюйм в резьбе Уитворта определяется диаметром болта либо винта.

В основе формы профиля лежит равнобедренный треугольник с углом 55° при вершине для всех выступов и впадин. Стороны исходного треугольника расположены под углом  к перпендикуляру оси. Таким образом, если шаг резьбы равен , высота исходного треугольника равна

 .

Вершины треугольного профиля и основания впадин должны закругляются на 1/6 высоты. Следовательно, рабочая высота профиля резьбы (наибольшая высота соприкосновения сторон профиля резьбовой пары)   равняется   от высоты исходного профиля резьбы (высоты исходного треугольника) 

 .

Вершины  скругляются дугой с углом . Высота дуги скругления , высота прямых участков , радиус скругления

 .

Обозначение и размеры 
Для обозначения резьб Уитворта с крупным шагом используются символы B.S.W., и символы B.S.F. для резьб с мелким шагом. В обозначении должны присутствовать номинальный диаметр резьбы и количество витков на дюйм. Если резьба левая, за обозначением должен следовать символы «LH».

Например:

1/4in. — 20 B.S.W.

1/2in. — 16 B.S.F., LH

Исторические размеры резьбы Уитворта приведены в таблице ниже. Не следует путать с трубной резьбой G, которая используется в качестве  British Standard Pipe . Например, G½ (полдюйма)  имеет диаметр 20,955 мм.

Стандарты 
BS 84:2007 Parallel screw threads of Whitworth form. Requirements

См. также 
Другие стандарты резьбы:

 British Association screw threads (BA)
 British standard brass thread
 British Standard Cycle
 British standard fine thread (BSF)
 British Standard Pipe (BSP)
 Метрическая резьба ISO
 Унифицированный стандарт резьбы (UTS, включает резьбы UNC, UNF, UNS и UNEF)

Ссылки

Литература 
 Oberg, E., Jones, F.D., Hussain, M., McCauley, C.J., Ryffel, H.H. and Heald, R.M. (2008) Machinery’s handbook : a reference book for the mechanical engineer, designer, manufacturing engineer, draftsman, toolmaker, and machinist, 28th Ed., New York : Industrial Press, , p. 1858—1860

Технологии машиностроения
Детали машин и механизмов
Токарное дело
Стандарты Великобритании